.gz – rozszerzenie plików wyjściowych programu gzip (GNU zip)
 GZ – gwint zewnętrzny